

Persone 
 Licofrone di Corinto – figlio di Periandro, tiranno di Corinto
 Licofrone – sofista greco antico
 Licofrone di Calcide – poeta greco antico

Mitologia 
 Licofrone – personaggio della mitologia greca, partecipante alla guerra di Troia